Роэлос  ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сайяго. Занимает площадь 55 км². Население — 174 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

Покровителем города считается богоматерь  де ла Нативидад.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Саморы